Râul Valea Fântânii  se poate referi la:

 Valea Fântânii - afluent al râului Valea Cornetului
 Valea Fântânii - afluent al râului Sălăuța

Altele 
 Râul Valea Fântânilor
 Râul Valea Fântânelor

Vezi și 
 Râul Fântâna (dezambiguizare)
 Râul Fântânele (dezambiguizare)
 Râul Fântânița (dezambiguizare)

 Valea Fântânei, Buzău
 Valea Fântânilor, Dolj

Toponime românești